El término Maraşlı puede referirse, en esta enciclopedia:

Cultura 
 Maraşlı, serie de televisión turca protagonizada por Burak Deniz y Alina Boz;

Localidades y divisiones administrativas 
 Maraşlı, aldea en el distrito de Karaisalı, provincia de Adana, Turquía;